Франтишек Бенгарт (; 10 сентября 1924, Севлуш, Подкарпатская Русь, Чехословакия (ныне Виноградов, Береговский район, Закарпатской области Украины) — 25 декабря 2006, Прага) — чешский , , , , , . Член-корреспондент Словенской академии наук и искусств (с 1985).

Биография 
Был редактором ежемесячника „Plamen”.

Написал 8 художественных книг. Автор критические размышлений о современной словенской и чешской литературе и путевых заметок о Словении.

С 1957 года перевёл 70 произведений со словенского на чешский язык, в том числе, Антона Инголича, Эдварда Коцбека, Цирила Космача, Прежихов Воранца, Томажа Шаламуна, Драго Янчара и ряда других.

С 1977 года был почётным членом Ассоциации переводчиков словенской литературы.

Избранная библиография 
 Jedna a jedna : kritické texty o české a slovinské literatuře 1963—1998
 Malce drugačna branja 1990
 Všichni jsme naši : Aforismy a nevážné texty 2003
 Zářivý den u řeky cestopisné eseje 1997, изд. 2, 2006

Награды 
 Орден Свободы (Словения)
 2005 — Премия Претнара.

Примечания

Ссылки 
 Umrl prevajalec František Benhart
 František Benhart
Члены Словенской академии наук и искусств
Эссеисты Чехословакии